Nei primi secoli della Cristianità: la Chiesa cristiana di rito bizantino e di lingua greca.
 Dopo lo Scisma d'Oriente:
 la Chiesa ortodossa;
 la Chiesa greco-ortodossa;
 le Chiese cattoliche di rito bizantino (elenco).